Никола́й Ло́сев:
 Лосев, Николай Дмитриевич (1855—1901) — русский живописец, академик.
 Лосев, Николай Фомич (1927—1999) — советский и российский физик, д. ф.-мат. н., ректор Иркутского госуниверситета (1967—1976)